Michala Góra – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno
 Michala Góra – osada leśna w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno